
Molekulska formula -{C20H26N2O4}- se može odnositi na:
 Binospiron
 Itoprid